Nicolae Mihăilescu se poate referi la:

 Nicolae Mihăilescu (militar) (n. 2 octombrie 1871 - d. ?), ofițer român care a exercitat comanda unor mari unități și unități militare în perioada Primului Război Mondial
 Nicolae Mihăilescu (arbitru), arbitru de fotbal
 Nicolae Mihăilescu (scrimer născut în 1949), fondator de școala de scrimă ialomițeană
 Nicolae Mihăilescu (scrimer născut în 1965), care a participat la Jocurile Olimpice de vară din 1992